Fort Street Presbyterian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fort Street Presbyterian Church (Detroit, Michigan), NRHP-ID 71000424
 Fort Street Presbyterian Church (San Marcos, Texas), NRHP-ID 84001860